Grimpoteuthis wulkeri är en bläckfiskart som först beskrevs av Grimpe 1920.  Grimpoteuthis wulkeri ingår i släktet Grimpoteuthis och familjen Opisthoteuthidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
wulkeri